Piłka ręczna na igrzyskach panamerykańskich – międzynarodowe zawody w piłce ręcznej rozgrywane w ramach igrzysk panamerykańskich.

W programie tej imprezy piłka ręczna znajduje się od dziesiątej edycji rozegranej w Indianapolis w 1987 roku.

Łączna klasyfikacja medalowa

Mężczyźni

Turnieje

Tabela medalowa

Tabela wyników

Kobiety

Turnieje

Tabela medalowa

Tabela wyników

Przypisy

Bibliografia